Rotan peut désigner :

 Alexandra Rotan, une chanteuse et guitariste norvégienne.
 Rouslan Rotan, un footballeur professionnel ukrainien.
 Jean-Baptiste Rotan, ministre des Églises réformées italienne (en Suisse) et française, ainsi que théologien, bibliste, éducateur et écrivain calviniste francophone.
 Rotan, une ville du comté de Fisher, au Texas, aux États-Unis.